Georgi Stamatov – scrittore bulgaro
 Julija Stamatova – tennista bulgara
 Mateo Stamatov – calciatore bulgaro, difensore
 Varban Stamatov – scrittore bulgaro